Эглён — топоним:

 Эглён — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Эглён — коммуна во Франции, в департаменте Приморские Альпы.